Гран-при Италии 1970 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1970 года. Автогонки прошли 6 сентября 1970 года на трассе Монца.

На этапе отсутствовал Марио Андретти, прекративший свои выступления в сезоне 1970 года. В гонки вернулись Грэм Хилл и Ронни Петерсон. Йо Бонниер выставил частный «Макларен», а Нанни Галли стартовал на заводском «McLaren» с мотором «Alfa Romeo», аналогичном тому, который использовал Андреа де Адамик. Команда «Тиррелл» привезла в Монцу свой первый заводской автомобиль «Tyrrell 001», который был использован Джеки Стюартом на тренировках в пятницу, но из-за механических проблем в квалификации и гонке шотландец использовал прежнее шасси «March».

В пятницу потерпел тяжёлую аварию Эмерсон Фиттипальди: его машина, вылетев с трассы, перелетела через ограждение и рухнула среди деревьев в лесу. Бразилец не получил травм в аварии, но отказался от дальнейшего участия в Гран-при. Во время квалификации в субботу Йохен Риндт, выехавший на трассу на автомобиле со снятыми для увеличения максимальной скорости антикрыльями, врезался в ограждение трассы на торможении перед поворотом «Параболика». Гонщик был немедленно отправлен в госпиталь, но по дороге скончался. Узнав о смерти Риндта, команда «Лотус» сняла с гонки все свои автомобили.

Квалификацию выиграл Жаки Икс, рядом с ним на первом ряду стартового поля расположился Педро Родригес. На первых кругах гонки борьба за лидерство шла между Иксом, Родригесом, Стюартом и Регаццони, но после того, как Родригес и Икс сошли из-за поломок, претендентами на победу стали Стюарт и Регаццони, в борьбу которых за первое место вмешался Джеки Оливер, позже также сошедший из-за поломки двигателя. За 13 кругов до финиша Регаццони сумел выйти вперёд, создать небольшой отрыв от Стюарта и финишировать первым, одержав свою первую победу всего в пятой гонке в карьере.

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1-3 Жаки Икс
 4 Педро Родригес
 5-6 Джеки Стюарт
 7-8 Педро Родригес
 9 Джеки Стюарт
 10 Клей Регаццони
 11 Джеки Стюарт
 12 Клей Регаццони
 13 Джеки Оливер
 14-17 Джеки Стюарт
 18 Джеки Оливер
 19-20 Жаки Икс
 21-25 Джеки Оливер
 26-27 Джеки Стюарт
 28 Джеки Оливер
 29 Денни Халм
 30 Джеки Оливер
 31 Джеки Стюарт
 32-34 Клей Регаццони
 35 Джеки Стюарт
 36 Клей Регаццони
 37 Джеки Стюарт
 38-41 Клей Регаццони
 42-43 Джеки Стюарт
 44-50 Клей Регаццони
 51 Джеки Стюарт
 52 Клей Регаццони
 53 Джеки Стюарт
 54-68 Клей Регаццони

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Италии
Сентябрь 1970 года